Jokojama Jozó (japánul 横山 与三, Hepburn-átírással Yokoyama Yozō, nyugaton Yozo Yokoyama; 1958.) japán nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Az aktív nemzeti játékvezetéstől a 2003-ban búcsúzott.

Nemzetközi játékvezetés 
A Japán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1963-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől a FIFA 45 éves korhatárát betöltve 2003-ban búcsúzott.

Ázsia-kupa 
1960-ban Dél-Koreában adott otthont, az 1960-as Ázsia-kupa labdarúgó tornának, ahol a Dél-Korea–Izrael (3:0) és az Izrael–Kína (1:0) találkozókat irányította.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 2.

Olimpia 
Az 1964. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának mérkőzései közül a Mexikó–Románia (1:3) csoportmérkőzést és a bronztalálkozót, az Egyesült Német Csapat–Egyiptom (3:1) összecsapást irányította. A FIFA elvárásának megfelelően, ha nem vezetett, akkor valamelyik működő társának segített partbíróként. Az egyik csoportmérkőzésen és az egyik negyeddöntőben – a Magyarország–Románia (2:0) mérkőzésen – Menahem Ashkenazi (Izrael) játékvezető második számú partbírója volt.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 2 + 2 (partbíró)

Források 
 Játékvezető - 1965. VI. évfolyam 1. szám

Japán labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek